Насакин — фамилия; имеет женскую форму Насакина.

Насакины — дворянский род.

 Насакин, Алексей Иванович (1928—2011) — российский инженер-конструктор.
 Насакин, Иван Яковлевич — генерал-майор, командир 16-го егерского полка.
 Насакин, Михаил Романович (1813—1882) — генерал-майор, участник нескольких войн XIX века.
 Насакин, Николай Вадимович (1867— после 1917) — драматург, беллетрист, публицист и экономист, журналист.
 Насакин, Олег Евгеньевич (1947) — российский ученый.
 Насакин, Роман Карлович (1787—1831) — генерал-майор.
 Насакин, Фридрих Оттович (1797—1876) — остзейский литератор, поэт-сатирик, переводчик, юрист, секретарь императорского суда в Хаапсалу.
 Насакин, Яков Густавович (1801—1899) — русский военный

Насакина 
 Насакина, Нина Валерьяновна (1904—1979) — русский поэт-переводчик.

См. также 
 Насакино